«Францу́з» — российский исторический драматический фильм режиссёра Андрея Смирнова о начале оттепели в СССР. Фильм посвящён памяти Александра Гинзбурга, советского диссидента, одного из идеологов самиздата. Премьера в России состоялась 31 октября 2019 года.

Сюжет 

Август 1957 года. Трое молодых парижан левых убеждений Николь, Жан-Мари и Пьер в последний раз встречаются в кафе на берегу Сены, — Жан-Мари отбывает солдатом в Алжир, а Пьер, студент русского происхождения, уезжает в СССР на стажировку. Пьер Дюран селится в общежитии МГУ, занимается русской литературой, набирает материал для своей работы о творчестве балетмейстера Мариуса Петипа, заводит дружбу со студентом ВГИКа фотографом Валерой Успенским, тот знакомит его с балериной Большого театра Кирой Галкиной. Москвичи с интересом общаются с французом, хорошо говорящим по-русски, — идёт «оттепель», контакты с иностранцем больше не находятся под негласным запретом. Благодаря новым знакомствам Пьер погружается в жизнь Москвы, не только парадную, но и неофициальную…. К отстранённой и независимой Кире Пьер начинает испытывать чувства, хотя это и приводит к соперничеству с Валерой.

Пьер ищет белого офицера Татищева, который был арестован в конце 1930-х. Он является отцом Пьера: в 1931-м году его мать, потомок старинного дворянского рода, скрыв свою беременность, уехала работать в советское торгпредство в Берлин, откуда вскоре сбежала и перебралась в Париж.

В ролях 
 Антон Риваль — Пьер Дюран, французский студент
 Евгения Образцова — Кира Галкина, балерина Большого театра
 Александр Балуев — Татищев, ночной сторож на хлебозаводе, в прошлом белый офицер, бывший заключённый
 Евгений Ткачук — Валерий Успенский, фотограф
 Михаил Ефремов — отец Валерия Успенского, бывший преподаватель марксизма, бывший заключённый
 Роман Мадянов — Николай Кузьмич Чухновский
 Нина Дробышева — Ольга Кирилловна Обрезкова, дворянка, бывшая заключённая
 Наталья Тенякова — Мария Кирилловна Обрезкова, дворянка, бывшая заключённая
 Вера Лашкова — Анна Фёдоровна, завхоз дома культуры
 Евгений Харитонов — Оскар Рабин	
 Александр Замураев — алкоголик
 Марина Барсукова — Жанна, альтистка	
 Люси Арон — Николь
 Жереми Дюваль — Жан-Мари

Съёмочная группа 
 Автор сценария и режиссёр-постановщик — Андрей Смирнов
 Оператор-постановщик — Юрий Шайгарданов, R.G.C.
 Художник-постановщик — Владимир Гудилин
 Художник по костюмам — Людмила Гаинцева
 Художник по гриму — Елена Дмитриенко	
 Монтаж — Алла Стрельникова
 Звукорежиссёр — Олег Татаринов
 Продюсеры — Андрей Смирнов, Елена Прудникова

В фильме использована музыка Дмитрия Шостаковича.

Критика 

Это маленькое большое кино проще всего свести к антисоветскому пафосу автора (бесспорному, но слишком очевидному, чтобы считать его единственным содержанием). На самом деле оно рассказывает о нашей тоске по утраченному вымышленному раю, «России, которую мы потеряли»: никогда мы в ней не жили, не знали её, не представляли себе даже приблизительно.

Показав этих людей, Смирнов в первую очередь напоминает, что прославление советского периода за какие бы то ни было подлинные, а чаще мнимые успехи является попранием памяти тех, кто стал жертвами этого режима. Он будто пытается напомнить современникам, что идеализация и возвеличивание советского гулаговского прошлого — не просто преступление, это кощунственный грех по отношению к тем, кто стал жертвами этого периода. И в этом смысле фильм оказывается не кино о прошлом, он — кино о настоящем…

Награды 
 2019 — национальная кинопремия «Ника»:
 лучший игровой фильм
 лучшая режиссёрская работа (А. Смирнов)
 лучшая мужская роль второго плана (А. Балуев)
 лучшая женская роль второго плана (Н. Дробышева и Н. Тенякова)

Комментарии

Примечания

Ссылки 
 Француз // Продюсерская компания Валерия Тодоровского, Студия «Мармот-фильм»
 

Фильмы России 2019 года
Исторические фильмы-драмы России
Романтические фильмы-драмы России
Фильмы на русском языке
Фильмы студии «Мармот-Фильм»